Погорельское сельское поселение — бывшее муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Погорелье. На территории поселения находилось 16 населённых пунктов.

Образовано 2 декабря 2004 года. Упразднено 20 декабря 2018 года, территория и населённые пункты переданы в Печенковское сельское поселение.

Главой поселения и Главой администрации являлась Бонадыченко Людмила Анатольевна

Географические данные 
 Общая площадь: 126,1 км²
 Расположение: восточная часть Велижского района
 Граничило:
 на северо-востоке — с Заозёрским сельским поселением
 на юго-востоке — с Демидовским районом
 на юге — с Печенковским сельским поселением
 на западе — с Велижским городским поселением
 на севере — с Селезнёвским сельским поселением
 Крупные реки: Чернавка.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины.

Население 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Деревня Погорелье — административный центр
 Большое Залюбище, деревня
 Гатчино, деревня
 Долбешки, деревня
 Колотовщина, деревня
 Копыльники, деревня
 Лемеши, деревня
 Малое Залюбище, деревня
 Мальково, деревня
 Руковщина, деревня
 Самусенки, деревня
 Синичино, деревня
 Триково, деревня
 Чепли, деревня
 Шахино, деревня
 Шитики, деревня
Общая численность населения — 609 человек.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Велижского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году